Docker River steht für:

 Docker River (Fluss), einen Fluss im Northern Territory, Australien
 Docker River, englischer Name von Kaltukatjara, Siedlung am Docker River